33-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1988 Ballon d’Or)»
27 декабря 1988 года

Золотой мяч: 
 Марко ван Бастен

(первый раз)

< 32-я Церемонии вручения 34-я >
Золотой мяч 1988 года (фр. 1988 Ballon d’Or) — 33-й ежегодный выбор лауреата награды, вручаемой журналом France Football лучшему футболисту Европы. Результаты голосования были опубликованы в номере 2229 France Football 27 декабря 1988 года. В состав жюри входили 27 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Албании, Англии, Бельгии, Болгарии,Венгрии, ГДР, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, СССР, Турции, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

Обладателем награды стал голландский нападающий «Милана» Марко ван Бастен, набравший рекордные 129 баллов. Он стал третьим голландским футболистом (после Йохана Кройфа в 1971, 1973, 1974 и Рууда Гуллита в 1987 годах) и третьим игроком «Милана» (после Джанни Риверы в 1969 и Рууда Гуллита в 1987 годах) — обладателем данной награды. Он опередил в опросе Рууда Гуллита и Франка Райкарда.

В третий раз в истории вручения «Золотого мяча» три первых места заняли представители одной страны (Нидерланды). Кроме того, впервые эти три футболиста представляли один клуб — «Милан».

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 405 баллов; максимально игрок мог получить 135 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1988 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1988 году